Diversifikation oder Diversifizierung steht für:

 Diversifikation (Wirtschaft), Sortimentsausweitung in der Finanzwirtschaft
 ein Sprachgesetz in der Linguistik, siehe Diversifikationsgesetz
 in der Betriebswirtschaftslehre die Aufspaltung eines Gesamtrisikos, siehe Risikodiversifizierung

Siehe auch:
 Diversifikationsquotient (Type-Token-Relation)
 Diversität, Diversion, Diversity (Begriffsklärungen)